Georg-Elser-Denkmale befinden sich in

 Berlin, siehe Denkzeichen Georg Elser
 München, siehe 8. November 1939 (Denkmal)

Vollständige Liste aller Georg-Elser-Denkmale und -Gedenktafeln